La 2. divisjon 1972 ha visto le vittorie finali, nei rispettivi gironi, di Start e Frigg: le due squadre si sono conseguentemente guadagnate la promozione in 1. divisjon.

Pors, Raufoss e Mo si sono affrontate invece nelle qualificazioni alla 1. divisjon, per determinare l'ultima squadra promossa: ad avere la meglio è stato il Raufoss.

Classifiche finali

Gruppo A

Gruppo B

Distretti IX-X

Distretto XI

Qualificazioni alla 1. divisjon

Spareggio per non retrocedere

Collegamenti esterni

Calcio nel 1972
Campionato norvegese di calcio